|-
| (33701) 1999 KD14||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33702) 1999 KD15||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33703) 1999 KZ15||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33704) 1999 KY16||||18 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33705) 1999 LJ||1999 LJ||5 червня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (33706) 1999 LD5||||10 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33707) 1999 LW8||||8 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33708) 1999 LE10||||8 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33709) 1999 LK10||||8 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33710) 1999 LC14||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33711) 1999 LH15||||12 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33712) 1999 LE19||||10 червня 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (33713) 1999 LE22||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33714) 1999 LG24||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33715) 1999 LP25||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33716) 1999 LF26||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33717) 1999 LS26||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33718) 1999 LZ26||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33719) 1999 LA27||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33720) 1999 LD27||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33721) 1999 LS34||||12 червня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (33722) 1999 NO||1999 NO||7 липня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (33723) 1999 NB3||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33724) 1999 NW4||||12 липня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (33725) 1999 NJ6||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33726) 1999 NJ9||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33727) 1999 NS13||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33728) 1999 NO16||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33729) 1999 NJ21||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33730) 1999 NH23||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33731) 1999 NM24||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33732) 1999 NC32||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33733) 1999 NU32||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33734) 1999 NC34||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33735) 1999 NW34||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33736) 1999 NY36||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33737) 1999 NT38||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33738) 1999 NY41||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33739) 1999 NK43||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33740) 1999 NS47||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33741) 1999 NB50||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33742) 1999 NK50||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33743) 1999 NC55||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33744) 1999 NS55||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33745) 1999 NW61||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 33746 Сомбарт (Sombart)||1999 OK||17 липня 1999||Обсерваторія Пізе||Обсерваторія Пізе
|-
| 33747 Клінґан (Clingan)||||14 серпня 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ
|-
| (33748) 1999 PP4||||15 серпня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (33749) 1999 QO||1999 QO||19 серпня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| 33750 Дейвгіґґінс (Davehiggins)||||6 вересня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (33751) 1999 RR21||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33752) 1999 RM36||||12 вересня 1999||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (33753) 1999 RW42||||13 вересня 1999||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (33754) 1999 RH47||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33755) 1999 RU47||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33756) 1999 RF48||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33757) 1999 RB52||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33758) 1999 RY55||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33759) 1999 RR57||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33760) 1999 RE74||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33761) 1999 RR74||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33762) 1999 RV83||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33763) 1999 RB84||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33764) 1999 RM92||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33765) 1999 RK100||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33766) 1999 RT100||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33767) 1999 RK102||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33768) 1999 RV107||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33769) 1999 RN112||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33770) 1999 RF128||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33771) 1999 RJ142||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33772) 1999 RF145||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33773) 1999 RL145||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33774) 1999 RD147||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33775) 1999 RZ151||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33776) 1999 RB158||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33777) 1999 RM158||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33778) 1999 RO160||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33779) 1999 RG165||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33780) 1999 RU171||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33781) 1999 RP174||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33782) 1999 RW178||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33783) 1999 RD183||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33784) 1999 RE187||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33785) 1999 RD192||||13 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33786) 1999 RJ196||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33787) 1999 RJ229||||7 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33788) 1999 RL240||||11 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33789) 1999 SD8||||29 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33790) 1999 SA9||||29 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33791) 1999 SG17||||30 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33792) 1999 SU18||||30 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33793) 1999 SO26||||30 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33794) 1999 TR2||||2 жовтня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (33795) 1999 TR6||||6 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (33796) 1999 TP37||||1 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (33797) 1999 TO88||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33798) 1999 TO95||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 33799 Міра (Myra)||||19 жовтня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| 33800 Гросс (Gross)||||8 листопада 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|}

33700